— песня и сингл Хибари Мисоры 1952 года; первый из записанных ею синглов, продажи которых превысили 1 миллион копий, находится на 5 месте по продажам среди её «миллионников» (после Yawara, Kawa no nagare no yō ni, Kanashii Sake и Makkana Taiyō).

Основные сведения 
Песня на слова  (1912—1966) и музыку  (1912—1985) была написана как музыкальная тема для радио-драмы  радиостанции Radio Tokyo (ныне компания TBS) апреля 1952 года и впервые была исполнена Хибари на публику месяц спустя, в неполные 15 лет, на её первом концерте в токийском . Чуть позднее радиодрама была переснята на киностудии  режиссёром  в одноимённый фильм, где Хибари сыграла главную роль (вышел 20 ноября 1952 года).

В том же 1952 году песня издаётся лейблом Nippon Columbia на сингле (формат — EP, грампластинка-миньон) вместе с другой песней Ringo-en no shōjo из того же фильма в её же исполнении. Сингл становится хитом и продаётся «по свежему следу» в количестве около ; впоследствии общее «пожизненное» количество проданных копий достигает примерно 1,3 миллиона, что соответствует требованиям к японскому статусу «миллионного сингла» и ставит его на 5-е место из «миллионников» певицы, после Yawara, Kawa no nagare no yō ni, Kanashii Sake и Makkana Taiyō (продажи которых достигали уровней в 1,9, 1,5, 1,45 и 1,4 миллиона копий соответственно).

Впоследствии сингл минимум единожды переиздавался в той же комбинации на аудио-CD, песня также неоднократно включалась в альбомы Мисоры.

Песня была одной из трёх, исполненных Мисорой в качестве почётного гостя (вне конкурса) новогодней программы «Кохаку ута гассэн» 31 декабря 1979 года, в качестве «частичного примирения» с телекомпанией NHK (после полного бойкота ею студии, не пригласившей певицу после 18-кратного участия в конкурс 1973 года без объяснения причин, на фоне криминального скандала с её младшим братом). Две другие — Hibari no Madorosu-san  («Матрос-сан») и Jinsei Ichiro («Дорога жизни»).

Другие издания на синглах 
 Сингл-миньон издания 20 апреля 1963 (переиздан в 2011 на аудио-CD)
 Ringo Oiwake
 Blouse to White Shirt no koi (, букв. «Любовь блузки и мужской сорочки»)
 Сингл на аудио-CD издания 21 февраля 1991
 Ringo Oiwake
 Echigo Jishi no Uta (, примерно «Песня уличного актёра»; песня её репертуара 1950 года)
 Сингл издания 21 июля 1991 (переиздан 21 сентября 1992)
 Ringo Oiwake
 Ringo Oiwake (караоке)
 Hibari no Sado Jōwa (, букв. «, версия Хибари», из её одноимённого фильма 1962 года, выходившего в западный прокат как Hibari’s Tale of Pathos)
 Hibari no Sado Jōwa (караоке)
 Сингл издания 20 августа 2003
 Ringo Oiwake
 Minato-machi 13-banchi (, примерно «Квартал портовый, дом 13»)
 Ringo Oiwake (караоке)
 Minato-machi 13-banchi (караоке)

Некоторые кавер-версии других исполнителей 
 Tokyo Ska Paradise Orchestra (в альбоме 「ライブ」 от 21 марта 1991)
 Ким Ёнджа (в альбоме 「柔,リンゴ追分~美空ひばりを歌う」 от 23 октября 1996)
  (в альбоме 「川の流れのように」 скрипичных каверов Мисоры от 20 марта 1999; переиздан 18 февраля 2004)
 Фумико Камахара (в альбоме 「花・ジャパネスク」 от 20 мая 2000)
 Минако Сиода (в альбоме 「川の流れのように」 каверов Мисоры от 29 мая 2001)
  (в альбоме Landscape от 27 октября 2004)
 Southern All Stars (в макси-сингле BOHBO No.5 от 20 июля 2005)
  (в альбоме Sweet Love от 3 мая 2006)
  (в альбоме 「未発表」 от 4 ноября 2009)
 Cokuri (в макси-сингле kagomekagome от 1 сентября 2011)
  (кавер выпущен синглом 25 сентября 2012)

Существует также сборник, полностью посвящённый этой песне и её инструментальным и вокальным переложениям в различных стилях разными коллективами и исполнителями (альбом 「Ringo-Oiwake Collection リンゴ追分・これくしょん」, выпущен 24 июня 2005)

Примечания

Ссылки 
 Оригинальный сингл на iTunes с возможностью предпрослушивания обеих песен.
 . Садовник на стремянке во фрагменте фильма — судя по голосу, известный комик Сюндзи Сакаи, за роялем — Со Ямамура, игравший отца персонажей Мисоры во многих её ранних фильмах; фигурка в руках героини — традиционная японская кукла кокэси, один из прототипов матрёшки. Речитатив в концертной версии — «внутренний монолог» героини из фильма; отсутствует в приведённом фрагменте фильма, однако, как правило, включается в запись песни версии 1952 года на аудио-изданиях.

Синглы Хибари Мисоры
Песни по алфавиту
Песни 1952 года
Синглы 1952 года
Песни на японском языке
Песни Японии